Ірвінг () — англійське прізвище, ім'я та топоніми

Прізвища 

 Вашингтон Ірвінг — американський письменник, біограф
 Джон Ірвінг — американський письменник
 Девід Ірвінг — британський історик, письменник
 Джуліус Ірвінг — американський басктеболіст, форвард
 Кайрі Ірвінг — австралійський і американський професійний баскетболіст

Ім'я 

 Ірвінг Берлін — американський композитор
 Ірвінг Грант Тальберг — кінопродюсер
 Ірвінг Каммінгс
 Ірвінг Ленгмюр — хімік
 Ірвінг Пенн — американський фотограф
 Ірвінг Стоун
 Ірвінґ Саладіно

Топоніми

Ірвінг — місто, штат Техас
 Ірвінг — місто, штат Вісконсин
 Ірвінг — селище, штат Іллінойс

Антарктида 
 Ірвінг — гора (1950 м) на острові Кларенс (Південні Шетландські острови, Антарктида)

Див. також 
 Ірвін